Sisaala ist die Bezeichnung für
 eine Sprache in Ghana und Burkina Faso, siehe Sisaala (Sprache)
 ein Volk in Ghana und Burkina Faso, siehe Sisaala (Volk)